Une raquette est un instrument comportant une surface large :
 raquette, utilisée dans certains sports de raquette comme le tennis, badminton ou tennis de table,
 raquette à neige, utilisé pour faciliter la marche dans la neige
 Une raquette de retournement est un aménagement des pistes d'aérodromes permettant aux aéronefs de faire demi-tour en bout de piste sans avoir à emprunter de voie de circulation parallèle.
 Au basket-ball, la raquette est la zone trapézoidale du terrain située sous chaque panier.
 Raquette de frappe, accessoire utilisé au taekwondo
 En botanique, la raquette est le nom couramment utilisé pour désigner le cladode du figuier de Barbarie.

Toponymes

Rivière Raquette, un affluent de la rivière Bédard, coulant dans Larouche (MRC Le Fjord-du-Saguenay) et de Saint-Bruno (MRC de Lac-Saint-Jean-Est), au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Rivière à la Raquette, un affluent de la rivière des Outaouais (versant de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, coulant dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, dans la région de la Montérégie, au Québec, au Canada;
 Rivière à la Raquette, un affluent de la rivière Famine (versant de la rivière Chaudière), qui coule dans la MRC des Etchemins, dans la région de Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Rivière Raquette (État de New-York) est un affluent du fleuve Saint-Laurent dont le cours se situe exclusivement dans l'État de New York.